Шодуар:

 Шодуар — русский баронский род.

 Шодуар, Иван Максимилианович (1858—1912) — барон, помещик Волынской губернии, художник, меценат.
 Шодуар, Максимилиан (1816—1881) — барон, русский энтомолог.
 Шодуар, Станислав Иванович (1790—1858) — русский археолог, коллекционер-нумизмат, энтомолог, библиофил XIX века.
 Шодуар — франко-бельгийская компания, которая в 1899 году построила трубопрокатный завод в Екатеринославе (позже — Днепропетровский трубопрокатный завод имени В. И. Ленина, сейчас — АО «Коминмет»)